Philharmonischer Chor heißen
 Philharmonischer Chor Berlin 
 Philharmonischer Chor Bonn 
 Philharmonischer Chor Erfurt
 Philharmonischer Chor München
 Philharmonischer Chor Köln